Brantl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Brantl (1924–1977), österreichischer Journalist
 Johannes Brantl (* 1968), deutscher Theologe
 Maximilian Brantl (1881–1951), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Susanne Brantl (* 1967), deutsche Kabarettistin

Siehe auch:
 Brandl
 Prantl